Искра — посёлок в Неманском районе Калининградской области. Входит в состав Неманского городского поселения.

Население

История 
Населенный пункт Гросс Киндшен (Gr.Kindschen), окрестные хутора и расположенный южнее в 2 километрах Киндшен (Kindschen) в 1946 году были переименованы в поселок Искра. В настоящее время сохранились остатки только основной усадьбы Гросс Киндшена. Значительные по размерам хозяйственные постройки усадьбы разбирались до 2005 года. В километре южнее посёлка находилась мельница. В послевоенное время рядом были высажены фруктовые сады.

Примечания 

Населённые пункты Неманского района